41 km (ukr. 41 км, ros. 41 км) – przystanek kolejowy w miejscowości Dalnyk, w rejonie owidiopolskim, w obwodzie odeskim, na Ukrainie.

Bibliografia 
 Фотолинии БЧ

Stacje i przystanki kolejowe w rejonie odeskim